

Населені пункти та їхні частини
 Рейовець — місто в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Рейовець — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Рейовець — село в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рейовець — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Рейовець — частина села Вериня в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Рейовець — частина села Жемень у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки